Сборная Дублина по гэльским играм, как орган управления — Дублинский совет Гэльской атлетической ассоциации или Совет графства Дублин при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Дублин ГАА — команда традиционного графства Дублин, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в традиционном графстве Дублин (город-графство Дублин и ещё три графства — Дун-Лэаре-Ратдаун, Фингал и Южный Дублин) как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Команда Дублина является одной из наиболее титулованных команд по гэльскому футболу (мужской и женский), хёрлингу и камоги на острове Ирландия. Она известна под прозвищем «Парни в синем»; болельщики Дублина на главном стадионе ГАА Кроук Парк, который является также домашней ареной для Дублина наравне с «», даже обладают собственным .

Структура 
Юрисдикция Дублинского совета ГАА распространяется, помимо собственно города Дублин, на территорию традиционного графства Дублин, охватывающего ещё три графства. Собственно Совет состоит из 9 человек, один из которых — председатель совета. В настоящее время эту должность занимает Шон Шенли (). Совет подчиняется .

Домашней ареной де-юре считается стадион , де-факто — Кроук Парк. На первом стадионе проводятся матчи чемпионатов Дублина по гэльскому футболу и хёрлингу, а на втором играет домашние матчи главная команда графства в первенствах Ленстера и Всеирландских чемпионатах. Тренер команды по гэльскому футболу — , по хёрлингу — .

В 2002 году планировалось разделить Дублинский совет ГАА и сборную на отдельные команды Северного и Южного Дублина в связи с разной плотностью населения, однако Дублинский совет этому воспротивился. Тем не менее, существуют отдельные команды Северного, Южного и Западного Дублина, где в основном выступают молодые игроки.

Известные члены руководства 
 , председатель Дублинского совета ГАА. В 1969—1972 годах — вице-председатель , в 1972—1974 годах — его председатель.
 Дэниэл Маккарти, президент ГАА в 1921—1924 годах
 Шон Райан, президент ГАА в 1928—1932 годах
 Джозеф Стюарт, президент ГАА в 1958—1961 годах

Болельщики 
Болельщиков Дублина называют «дабами» (), а в 1970-е годы прозвали «Армией Хеффо» (). Дублинские фанаты известны исполнением песен о Дублине во время матчей — наиболее известны в их исполнении «Molly Malone», «» и «Come on You Boys in Blue». На стадионе Кроук Парк за болельщиками зарезервирован сектор 16 (), который почти всегда заполнен на матчах — ему посвящена шутливая кричалка «Hill 16 is Dublin only» ().

Прозвище команды Дублина — «Джеки», которое для мужских сборных пишется как The Jacks, а для женских — The Jackies. Оно происходит от слова «» (), которым в разговоре называют жителей Дублина. Среди видных болельщиков Дублина в гэльских играх прессой упоминались или упоминаются игрок в австралийский футбол , гольфист , регбист Брайан О’Дрисколл, рестлер Шеймус и актёр Колм Мини.

Эмблема 
В 2003—2004 годах Дублинский совет ГАА безуспешно пытался заполучить право на использование герба Дублина как эмблемы команд по гэльским играм: согласно решению , герб находился в общественном достоянии, поскольку был слишком похож на иные гербы, используемые  и иными спортивными организациями города и графства. Следуя пути многих иных графства ГАА и стремясь избежать непредусмотренных убытков, совет графства Дублин разработал новую эмблему, которая отражала историческое прошлое Дублина и могла бы стать торговой маркой и объектом охраны авторского права.

Эмблема представляет собой изображение трёх башен с огнями, символизирующих Дублин; ворона на крыше центральной башни, символизирующего графство Фингал; ладью викингов, символизирующую графство Дун-Лэаре-Ратдаун; книгу, символизирующую графство Южный Дублин. Под эмблемой изображено название Дублина на ирландском Áth Cliath вместо английского Dublin.

Форма 
До 1918 года команда Дублина играла в форме клубного чемпиона своего графства, как и многие другие команды графств. В 1918 году появилась форма небесно-голубого цвета с гербом Дублина: воротник и трусы были белыми, гетры — в бело-голубую полоску. В 1974 году появился новый комплект формы с элементами морского синего цвета

Спонсоры 
Следующие компании становились в своё время спонсорами сборной Дублина по гэльским играм:

Контракт с AIG был заключён в октябре 2013 года на сумму 4 миллиона евро и на пять лет; AIG также стал первым спонсором команд по женскому гэльскому футболу и камоги.

Гэльский футбол

История 

Первая победа Дублина во всеирландском чемпионате по гэльскому футболу датируется 1891 году, когда в финале был обыгран  со счётом 2-1 — 1-1, а через год Дублин защитил титул, победив . Многочисленные победы Дублина во всеирландских турнирах сделали его сборную одной из самых знаменитых в Ирландии: в 1970-е и 1980-е годы Дублин выиграл четыре Всеирландских чемпионата (1974, 1976, 1977 и 1983), а также 7 титулов чемпиона Ленстера (из них 6 подряд), а с 1974 по 1979 годы бессменно играл в шести всеирландских финалах (в 2009 году Керри догнал Дублин по этому показателю). 25 марта 2017 года Дублин установил новый рекорд, выиграв 35 матчей в чемпионате и Национальной футбольной лиге подряд: рекорд был зафиксирован в игре Национальной лиги на Кроук Парк против Роскоммона (победа 2-29 — 0-14). Прежнее достижение, установленное командой Керри, продержалось 84 года.

В 1991 году поединок первого раунда чемпионата Ленстера между Дублином и  растянулся на четыре матча, так как в первых трёх была зафиксирована ничья. В это же время и обострилось противостояние двух клубов: Мит выиграл четыре из последних пяти чемпионатов Ленстера и два всеирландских чемпионата за последние пять лет, сумев отобрать у Дублина звание сильнейшей команды Ленстера. Итоговая серия 1991 года завершилась победой Мита: в четвёртом матче  сделал семь шагов, прежде чем забить гол между штанг, а Кевин Фоли забил победный трёхочковый гол на последней минуте. С 2011 года Дублин победил в девяти чемпионатах Ленстера подряд, обыграв в финалах  в 2011 году (разница в 3 очка),  в 2012 году (разница в 3 очка), в 2013 году (7 очков) и в 2014 году (16 очков),  в 2015 году (13 очков) и в 2016 году (разница в 15 очков),  в 2017 году (9 очков), Лиишь в 2018 году (18 очков) и  в 2019 году (16 очков).

Достижения 

В активе Дублина — :
 30 титулов всеирландских чемпионов по гэльскому футболу. По общему числу побед Дублин уступает только команде  (37 побед). 14 сентября 2019 года в последней личной встрече в финале Всеирландского чемпионата, которая была по сути своей переигровкой матча от 1 сентября (ничья 1-16 — 1-16), Дублин одержал победу над Керри с разницей в 6 очков, выиграв в 7-й раз с 2011 года титул Всеирландского чемпиона, защитив титул и в 2020 году. Мужская сборная Дублина является также единственной сборной графства по гэльскому футболу или хёрлингу, выигравшая пять Всеирландских чемпионатов подряд.
 59 титулов чемпионов Ленстера, с 2011 года не проигрывают финалы (последний раз проиграли Миту в 2010 году).
 13 титулов чемпионов : череду побед выдал в 2013, 2014, 2016 и 2018 годах. Опережает  с 12 титулами и уступает  с 20 титулами.

Текущий состав 
 : 
 Тренерский штаб: , , , 

Ниже приведена заявка на финальную часть  (от 16 июля 2019). Жирным выделены игроки, выходившие на поле хотя бы в одном из двух матчей . Номера игроков указаны для первой и второй финальных встреч соответственно: если игрок не был в заявке на матч, то указан прочерк.

{| class="wikitable" style="border: 1px solid #aaa; font-size: 95%;"
| style="background:#000080; border: 0;" colspan="4" |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; text-align: center;"
! style="background:#87ceeb; color:#000080; width: 2em;" | Номер
! style="background:#87ceeb; color:#000080; width: 15m;" | Имя
! style="background:#87ceeb; color:#000080; width: 15em;" | Позиция
! style="background:#87ceeb; color:#000080; width: 20em;" | Клуб
|-
|1|| ||Вратарь||
|-
|2||||Защитник||
|-
|3||||Защитник||
|-
|4||||Защитник||
|-
|5||||Защитник||
|-
|6||||Защитник||
|-
|7||||Защитник||
|-
|8||||Полузащитник||
|-
|9||||Полузащитник||
|-
|10||||Нападающий||
|-
|11/14||||Нападающий||
|-
|12||||Нападающий||
|-
|13||||Нападающий||
|-
|14/15||||Нападающий||
|-
|15/11||||Нападающий||
|-
|16||||Вратарь||
|-
|17||||Нападающий||
|-
|18/19||||Нападающий||
|-
|19/20||||Нападающий||
|-
|20/-||||Защитник||
|-
|21/22||||Защитник|| 
|-
|22/23||||Нападающий||
|-
|23/24||||Защитник||
|-
|24/-||||Нападающий||
|-
|25||||Защитник||
|-
|26||'||Нападающий||
|-
| - /18||||Нападающий||
|-
| - /21||||Защитник||
|-
| ||||Полузащитник||
|-
| ||||Нападающий||
|-
| ||||Нападающий||
|-
| ||||Нападающий||
|}
|-
|}

 Чемпионаты Дублина 
С 1887 года ежегодно проводится розыгрыш  среди лучших команд города и графства: победители получают право соревноваться в  и . Действующий чемпион (2019 год) — «», выигравший свой второй титул после победы 2015 года. Первыми чемпионами Дублина стали «Эринс Хоуп», команда  из Драмкондры. Рекордсменом по числу побед является клуб «», выигравший чемпионат Дублина 28 раз.

Существует также и , победитель которого получает право играть собственно в чемпионате Дублина. Первый розыгрыш прошёл в 1918 году, рекордсменом является клуб «», действующий чемпион (на 2019 год) — «».

 Хёрлинг 

 История 
Первую победу во  Дублин одержал в 1889 году, однако выиграл турнир всего шесть раз за свою историю, проиграв при этом 15 финалов и перестав попадать в финалы с 1961 года. Соревнования в  Дублину не приносили успехов довольно долго: в 2005 году команда вылетела во второй дивизион, вернувшись в первый только через год после победы над Керри в финале второго дивизиона, а в 2007 году заняла 4-е место, сумев избежать второго вылета за последние два года (результаты 2006 году во всеирландском чемпионате внушали определённую надежду). В 2009 году тренером команды Дублина стал бывший наставник сборной графства Клэр , при котором в 2009 году Дублин вышел в финал чемпионата Ленстера, но проиграл Килкенни с разницей в 6 очков.

Популярность хёрлинга стала возрастать в последние годы в Дублине, причём значительные успехи приносят именно юноши. Так, в 2005 году команда Дублина выиграла чемпионат Ленстера среди юношей. В мае 2011 года Дублин выиграл впервые в своей истории Национальную лигу хёрлинга, а 7 июля 2013 года победил впервые с 1961 года в финале чемпионата Ленстера, обыграв Голуэй со счётом 2-25 — 2-13 (только четыре гола Дублина между штанг были забиты со штрафных ударов).

 Достижения 
В целом таких достижений у команды по хёрлингу, как у команды по гэльскому футболу, нет. Дублин с 6 победами и 15 финалами Всеирландских чемпионатов значительно проигрывает по числу титулов большой тройке — ,  и , деля 5-е место по числу трофеев с . В  Дублин выигрывал 24 раза, однако по общему числу побед значительно уступает команде Килкенни, завоёвывавшей титул 71 раз. Национальную лигу хёрлинга Дублин выигрывал в сезонах 1928/1929, 1938/1939 и в 2011 году, деля 8-е место с : рекордсменом является Килкенни, выигрывавший лигу 19 раз.

 Текущий состав 
 : 
 Главные тренеры: , 
 Тренеры: , , , Данные по составу приводятся на 16 июля 2019 года''.

Фингал 

В 2007 году Гэльская атлетическая ассоциация объявила, что с целью развития хёрлинга в графстве Дублин (особенно там, где им особо не интересуются) будет образована . За сборную Фингала не могли играть представители других графств; при этом игроки Фингала могли выступать за Дублин. В 2008 году новая команда дебютировала в , в 2009 году — в . В настоящее время команда играет в дивизионе 3B Национальной лиги хёрлинга.

Чемпионаты Дублина 
С 1888 года ежегодно проводится розыгрыш  среди лучших команд города и графства: победители получают право соревноваться в  и . Действующий чемпион (2019 год) — «Куала», выигравший свой седьмой титул. Рекордсменом по числу побед является клуб «», выигрывавший титул 31 раз.

Гэльский гандбол

Хардбол (одиночный разряд) 
Спортсмены Дублина выигрывали  15 раз (на 2 раза больше, чем спортсмены ). В 2005 году чемпионом стал дублинец  из клуба «».

Софтбол (одиночный разряд) 
Спортсмены Дублина выигрывали  9 раз, опережая в этом плане всех противников, кроме , у которых 25 побед.  выигрывал чемпионат в 2004, 2005 и 2006 годах.

Камоги 
Дублин является наиболее успешным графством в плане выступлений в камоги: с 1932 по 1966 годы в Гэльской атлетической ассоциации около трети зарегистрированных клубов были дублинскими, а дублинки выиграли почти все Всеирландские чемпионаты (кроме восьми) за те годы — в 1940-е годы Дублин и  были из-за скандалов исключены временно из турниров по камоги. У них были череда побед из 10 и 8 чемпионств последовательно: прервалась эта победа лишь в 1956 году, когда они проиграли команде Антрима в полуфинале со скандалом. В эпоху возрождения Дублин выиграл три титула чемпиона  и  в 1984 году. На  дублинки выиграли четыре всеирландских чемпионата: победу одерживали «» (1971 и 1972), «» (1967) и «» (1985).

Структура 
Структура развития камоги в Дублине считается одной из наиболее успешных на всём острове Ирландия и значительно отличается от структур в других графствах. Матчи клубных лиги и чемпионата играются в зимние месяцы (в том числе кубок острова Мэн). На клубном уровне регулярно соревновались «Остин Стекс», «Дублин», КИЕ, «Кухулинс», «Эоган Руд», «Джейкобс», «Мурис О’Нил», «» и «Оптимистс», играя на стадионе «Финикс Парк» (Селтик соревнуется в Кулоке, КИЕ — в Инчикоре). Летом дублинские команды проводили сборы, что в своё время давало гарантии успеха, однако когда дублинские клубы дебютировали во всеирландских клубных чемпионатах, стали появляться первые серьёзные трудности («Селтик», выигравший первый всеирландский чемпионат, в следующем году уже не выступал).

Известные игроки 
В команду века по версии ГАА вошли . ,  и . Лучшими игроками года признавались  и . В сборную всех звёзд попадали ,  и , а также представители «золотой эры» — , , , ,  и .

Руководители 
Президентами  в разное время были , , Айлиш Редмонд, , ,  и .

Расширение 
В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

Женский гэльский футбол 
 является четырёхкратным всеирландским чемпионом (2010, 2017, 2018, 2019), а также выиграла один раз Национальную футбольную лигу в 2019 году. С 2010 года дублинки являются бессменными чемпионками Ленстера.

Дерби 
В гэльском футболе принципиальным противником Дублина в прошлом был : обе эти команды доминировали в чемпионате Ленстера в 1970-е и 1980-е годы, а в 1991 году их противостояние растянулось аж на четыре матча в рамках одного раунда. Помимо Мита, Дублин соперничал с , , Лиишь и .

Однако в настоящее время главным противником Дублина является , соперничество с которым также зародилось в 1980-е — 1980-е годы. В настоящее время выделяется также соперничество с командами , Тироном, Донеголом и Голуэем: в 1983 году сыгранный против Голуэя  обернулся множеством фолов и четырьмя удалениями со стороны дублинцев, за что его прозвали «Позорной игрой» ().

В хёрлинге соперниками Дублина являются , Оффали и .

См. также 
  — игрок в гэльский футбол и хёрлинг в составе сборной Дублина, автор книги «The Dubs – Dublin GAA since the 1940s»

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Дублина по гэльским играм и Дублинского совета ГАА 
 Информация о командах Дублина и сборной графства на Hogan Stand 

Дублин (графство)
Спорт в Дублине
Гэльские игры в Дублине
Дублин
Дублин